Leonurus е род покритосеменни растения от семейство Устноцветни (Lamiaceae).

Видове

Бележки